Истриан Спринг Трофи (; ) — ежегодная шоссейная многодневная мужская велогонка,  проводящаяся  с 1961 года в хорватской части  полуострова Истрия.

До 2005 года имела наименование Jadranska Magistrala.

С 2005 года входит в UCI Europe Tour,  имеет категорию 2.2. Соревнование открыто для профессиональных хорватских континентальных команд, континентальных команд, национальных команд и региональных или клубных команд.  Команды Мирового тура UCI (первый дивизион) не могут участвовать.

Проведение соревнования в 2020 году отменено в связи с пандемией COVID-19.

Победители

Многократные победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 
 
 
  
 Истриан Спринг Трофи  (cyclingarchives.com)
 Истриан Спринг Трофи (cqranking.com)
 Истриан Спринг Трофи (procyclingstats.com)
 Истриан Спринг Трофи  (memoire-du-cyclisme.eu)
 Истриан Спринг Трофи  (cyclebase.nl)
Мероприятия, регулярно проводимые с 1961 года
Велогонки в Хорватии